J93 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mount Tuffley Observatory, di Gloucester